La competizione dello Skeet di tiro a volo ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta i giorni 21 e 22 ottobre 1968 al  Poligono Vicente Suárez di Città del Messico.

Risultato
8 serie da 25 piattelli.

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

V2